Zigeunerloch steht für:

 Schnittlinger Loch, Naturdenkmal in Bayern
 Zigeunerloch (Klettergebiet), Klettergarten im Norden von Gratkorn
 Zigeunerloch (Gratkorn), Abri in Gratkorn
 Zigeunerloch (Höhle), auch Höhle auf der Heide genannt, kleine Höhle bei Gößweinstein, Fränkische Schweiz, Bayern
 Zigeunerloch (Veldensteiner Forst), kleine Höhle im Veldensteiner Forst, Fränkische Schweiz, Bayern